Rotterdam World Tennis Tournament 2021 var en tennisturnering for mænd, der blev spillet indendørs på hardcourt i Rotterdam Ahoy i Rotterdam, Holland i perioden 1. - 7. marts 2021. Det var den 48. udgave af Rotterdam World Tennis Tournament, og på grund af en sponsorat fra ABN AMRO afvikledes den under navnet ABN AMRO World Tennis Tournament. Turneringen var del af ATP Tour 2021 i kategorien ATP Tour 500.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Rotterdam World Tennis Tournament 2021 androg € 1.176.695, hvilket var et fald på ca. 42 % i forhold til det foregående års turnering.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 18. januar 2021 (seks uger før turneringens start).
 fire spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 fire spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 World Tennis Tournament  
 ATP Tour - Results Archive - Rotterdam 2021

Noter 

2021
ATP Tour 2021